— железнодорожная станция, расположенная в специальном районе Адати, Токио. Станция была открыта 25 декабря 1896 года. Кита-Сэндзю является второй по загруженности станцией в сетях железных дорог Tobu Railway и Tokyo Metro (самая загруженная станция обеих сетей — ). Также является 11-й по загруженности станцией JR East. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Линии 
 East Japan Railway Company
 Линия Дзёбан
 Tobu Railway
 Линия Исэсаки
 Tokyo Metro
 Линия Хибия
 Линия Тиёда
 Metropolitan Intercity Railway Company
 Tsukuba Express

Планировка станции

JR East 
3 пути, одна платформа островного типа и одна платформа бокового типа.

Линия Тиёда

Tobu Railway 
Платформы линии Исэсаки занимают 1-й и третий уровни станции. На первом уровне 4 пути и две платформы островного типа. На 3-м уровне 3 пути и две платформы островного типа. Платформы, расположенные на третьем уровне, так же используются поездами, идущими с линии / на линию Хибия. 
1-уровень.
Линия Исэсаки （до станции 、линии Хандзомон・линии Дэнъэнтоси）

3-уровень.

Tsukuba Express 
2 пути и одна платформа островного типа.

Близлежащие станции 

|-
!colspan=5|JR East

|-
!colspan=5|Tokyo Metro

|-
!colspan=5|Tōbu Railway

|-
!colspan=5|Metropolitan Intercity Railway Company

Примечания

Ссылки 
 — Информация по станции JR East 
 — Информация по станции Тобу  
 — Информация по станции Tokyo Metro 
  — Информация по станции Tsukuba Express